Гарсенда (Garsinde de Béziers) (ок. 980 — ок. 1035) — виконтесса Безье и Агда.

Старшая дочь Гильома II, виконта Безье и Агда и его первой жены Эрментруды.
 
После смерти отца, последовавшей не ранее 993 и не позднее 1007 года, наследовала оба виконтства с условием, что Агд будет в пожизненном владении мачехи (второй жены Гильома II) Арсинды.

Не позднее 999 года вышла замуж за Раймона Роже — старшего сына каркассонского графа Роже I.

Дети:
 Пьер Раймон, виконт Безье и Агда, граф части Каркассона
 Гильом, граф части Каркассона.

Овдовев, Гарсенда вышла замуж (ок. 1013) за Бернара Пеле, сеньора д’Андюз (тоже вдовца). У них было двое сыновей: Раймон и Бермон, ставший наследником отца в сеньории Андюз (поскольку его сыновья от первой жены избрали духовную карьеру).

В 1029 г. Гарсенда де Безье основала аббатство Сен-Пьер де Сов.

Источники 
 M. de Courcelles. Dictionnaire universel de la noblesse de France
 Claude de Vic,Joseph Vaissète. Histoire générale de Languedoc: avec des notes et les pièces justificatives …
 http://fmg.ac/Projects/MedLands/TOULOUSE%20NOBILITY.htm 
 Hélène Débax. La féodalité languedocienne: XIe-XIIe siècles : serments, hommages et fiefs …
Виконты Безье

Правители Европы XI века